Tezcacohuatzin (Ozomatzin) bio je kralj Cuauhnāhuaca, a živio je u 14. stoljeću. Bio je jedan od najmoćnijih aztečkih vladara svog vremena te djed aztečkog cara Moctezume I. i njegove supruge, Chichimecacihuatzin I. Prema legendi, je bio čarobnjak.

Obitelj 
Tezcacohuatzin i njegova supruga bili su roditelji kraljice Miahuaxihuitl i Cuauhtototzina, koji je Tezcacohuatzina naslijedio.

Izvori 

Životopisi, Meksiko
Okultisti